Arata Endo ( 遠藤 新) (né le , mort le ) est un architecte japonais disciple de Frank Lloyd Wright.

Une de ses plus importante réalisation est l' au style fortement influencé par l'Hôtel impérial de Tokyo par Wright.

Galerie

Liens externes 
 
Wright in Japan | Arata Endo

Source de la traduction 

Arata Endo
Naissance en janvier 1889
Décès en juin 1951
Décès à 62 ans